Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1986/87 war die 35. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG KWO Berlin machte den Titel-Hattrick perfekt und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur übergeordneten DDR-Liga. Auch im dritten Anlauf wurde der Aufstieg verpasst, weil man in der Staffel 1 nicht über den dritten Rang hinauskam.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach 12-jähriger Zugehörigkeit Motor Wildau und nach 14 Jahren NARVA Berlin in die Viertklassigkeit ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison nach 16-jähriger Abwesenheit Einheit Weißensee aus der Staffel A und Turbine EKB Treptow nach 1976 aus der Staffel B auf. Durch die Auflösung der Sektion Fußball von Dynamo Adlershof, wurde ein dritter Aufstiegsplatz frei. Diesen nahm als Bezirksliganeuling die VSG Rahnsdorf (Staffel B) nach siegreichen Aufstiegsspielen gegen Sparta Berlin (Staffel A) ein.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur
 
 

Berlin
Fußballsaison 1986/87